Zetterstedt ist der Familienname von:
Johan Emanuel Zetterstedt (1828–1880), schwedischer Botaniker (Moose)
Johan Wilhelm Zetterstedt (1785–1874), schwedischer Naturforscher (Insekten)